Бундеслига 2017/2018 — 55-й сезон немецкой Бундеслиги. Чемпионат из 18 команд начался 18 августа 2017 года и завершился 12 мая 2018 года. Чемпионский титул защитила «Бавария», в шестой раз подряд выиграв чемпионат.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 17/09/2017 «Боруссия Д» 5:0 «Кёльн»
 23/09/2017 «Боруссия Д» 6:1 «Боруссия М»
 14/10/2017 «Бавария» 5:0 «Фрайбург»
 Самая крупная победа гостей (+4):
 21/10/2017 «Боруссия М» 1:5 «Байер 04»
 Самое большое количество забитых мячей (8):
 25/11/2017 «Боруссия Д» 4:4 «Шальке 04»
 17/12/2017 «Ганновер 96» 4:4 «Байер 04»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига на Kicker.de
 Бундеслига на UEFA.com

2017
Германия
Спорт в Германии в 2017 году
Спорт в Германии в 2018 году